Deux navires de la marine américaine (U.S. Navy) ont porté le nom USS Thatcher, en l'honneur du contre-amiral (rear admiral) Henry K. Thatcher (1806–1880), un officier de la marine américaine pendant la guerre civile américaine:
 , un destroyer de classe Wickes lancé en 1918. Il a été transféré au Canada en 1940 et remis en service sous le nom de NCSM Niagara (I57). Il a été désarmé en 1945 et mis à la ferraille l'année suivante.
 , un destroyer de classe Fletcher, lancé en 1942 et désarmé en 1945.

Thatcher